Zhoubei kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 Chau Pui, strand,

Kina 

 Zhoubei (socken i Kina), Hunan, 

Robotskapade Hongkongförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar